

Geografia 
 Rees – città tedesca
 Rees – fiume neozelandese

Persone 
 Alan Rees – pilota automobilistico britannico
 Celia Rees – scrittrice britannica
 Christopher Rees, meglio noto come Chris Slade – batterista britannico
 David Rees – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby britannico
 Dee Rees – regista e sceneggiatrice statunitense
 Gareth Rees – dirigente sportivo, ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15, docente e imprenditore canadese
 Gary Rees – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby britannico
 Jonny Rees – attore britannico
 Kristian Rees – calciatore australiano
 Lanny Rees – attore statunitense
 Lionel Rees – aviatore britannico 
 Martin Rees – astronomo e cosmologo inglese
 Matthew Rees – rugbista a 15 britannico
 Melvin Rees – assassino seriale statunitense
 Milsom Rees – chirurgo britannico
 Paul Rees – ex cestista australiano
 Roger Rees – attore britannico
 Roman Rees – biatleta tedesco
 Siân Rees – scrittrice e storica britannica
 Tom Rees – rugbista a 15 britannico

Altro 
 4587 Rees – asteroide near-Earth
 Rees – variante femminile del nome proprio di persona gallese Rhys

Pagine correlate 
 Reese
 Reece
 Rhys (disambigua)